Hill, angol családnév

 Amerikai Egyesült Államok
Hill megye (Montana)
Hill megye (Texas)
Hill (New Hampshire)
Hill (Wisconsin)
 Egyesült Királyság
Hill (Gloucestershire)
Hill (Warwickshire)
Hill (West Midlands)

Angol családnevek